The Final Chapter:

 The Final Chapter — пятый полноформатный студийный альбом шведской группы Hypocrisy.
 The Final Chapter — шестой студийный альбом C-Bo.